Il singolare del torneo di tennis Bauer Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ernests Gulbis che ha battuto in finale Philipp Petzschner 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Daniele Bracciali (primo turno)
 Alexander Waske (quarti di finale)
 Rainer Schüttler (secondo turno)
 Wang Yeu-tzuoo (secondo turno)

 Michael Berrer (semifinali)
 Ernests Gulbis (Campione)
 Marin Čilić (primo turno)
 Roko Karanušić (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 2006